Scheherezade (persa: شهرزاد) que viene de 'de raza noble' en persa antiguo, y que significa 'nacido en la ciudad' en el persa moderno, puede referirse a:

Shahrzad, un nombre femenino frecuente en la antigua Persia e Irán
Scheherezade, la narradora en Las mil y una noches.
Scheherezade, una suite sinfónica de Nikolái Rimski-Kórsakov.
Scheherezade, película de 1947 que imagina la composición de la obra por Nikolái Rimski-Kórsakov.

Una de las dos obras musicales escritas por Maurice Ravel:
Shéhérazade (ouverture de fée), de 1897.
Shéhérazade, ciclo de canciones de 1905.
Shahrazad, un cráter en la luna Encelado;
643 Scheherezade, un asteroide.
Un número Scheherezade, un número capicúa.
Scheherazade and Other Stories, un álbum de 1975 de la banda inglesa Renaissance.
Shahrazad, una carta del juego de cartas coleccionables Magic: el encuentro, impresa para Noches árabes.